Der Gutenbergplatz ist ein nach Johannes Gutenberg benannter Platz. Es gibt ihn unter anderem in:

 Berlin, als Name von 1889 bis 1892 für den Breitscheidplatz 
 Erfurt, siehe Gutenbergplatz (Erfurt)
 Karlsruhe, siehe Gutenbergplatz (Karlsruhe)
 Krefeld, siehe Gutenbergplatz (Krefeld)
 Leipzig, siehe Gutenbergplatz (Leipzig)
 Mainz, siehe Gutenbergplatz (Mainz)
 Regensburg, siehe Gutenbergplatz in der Liste von Plätzen und Alleen in der Altstadt von Regensburg
 Wiesbaden, siehe Gutenbergplatz (Wiesbaden)
 Wuppertal, siehe Gutenbergplatz (Wuppertal)
Siehe auch:
 Gutenbergstraße